Душан Стевановић је име и презиме следећих људи:

 Душан Стевановић (1945), мађарски композитор, драматург и текстописац српског порекла
  (1992), српско-амерички фудбалер
 Душан Стевановић (1996), српски фудбалер